Duero peut faire référence à :
 Duero, fleuve qui traverse l'Espagne et le Portugal (où il est appelé Douro),
 Duero, une municipalité de l'île de Bohol aux Philippines,